In der Liste der Baudenkmale in Stralsund sind alle Baudenkmale der Hansestadt Stralsund aufgeführt. Die Denkmalliste des Landes Mecklenburg-Vorpommern wurde in den Jahren 1991 bis 1996 erstellt.

Einige Denkmale sind Teil des UNESCO-Welterbes Historische Altstädte Stralsund und Wismar. Einzelheiten zu anderen Denkmalen sind in der Liste der Denkmale und Gedenkstätten in Stralsund zu finden.

Einzeldenkmale 
Die sortierbare Liste enthält von links nach rechts:

eine laufende (nicht offizielle) Nummer („Lfd. Nr.“), den Straßennamen („Straße“), die Hausnummer in dieser Straße („Nr.“), das geschützte Objekt („Objekt“), den Stadtteil („ST“), sowie ggf. eine Anmerkung, ein Bild des Objekts und die Geokoordinaten.

Die Stadtteile werden in der Liste wie folgt abgekürzt:
 I = Innenstadt
 D = Insel Dänholm
 F = Frankenvorstadt
 K = Kniepervorstadt
 T = Tribseer Vorstadt

Die Beschreibungen folgen der Aufstellung in Die Altstadtinsel Stralsund. Illustrierte Denkmalliste, einem Denkmalverzeichnis der Stadt Stralsund aus dem Jahr 1999. Dunkelgrau hinterlegte Eintragungen wurden aus der Denkmalliste von 1996 gestrichen.

Alphabetische Auflistung der Straßennamen:

Bewegliche Denkmale 
Keine Eintragung

Literatur 
 Friederike Thomas, Dietmar Volksdorf: Die Altstadtinsel Stralsund – Illustrierte Denkmalliste. Die Baudenkmale der Altstadt in Text und Bild. Hrsg. vom Bauamt der Hansestadt Stralsund. Selbstverlag, Stralsund 1999, .

Weblinks 

 www.landtag-mv.de (PDF; 956 kB)

Einzelnachweise 

!
!
Stralsund